

Sigle 
 Legamento crociato anteriore
 Life Cycle Assessment  – Analisi del ciclo di vita; valutazione ambientale del ciclo di vita dei prodotti
 Light Combat Aircraft  – aereo da combattimento leggero
 Linked Cluster Architecture  – protocollo di routing per reti wireless
 Liquidazione coatta amministrativa
 Lussazione congenita dell'anca  – anomalia di sviluppo dell'anca
 Lesotho Communications Authority

 Codici 
 LCA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Larnaca, Cipro
 LCA – codice ISO 3166-1 alpha 3 di Saint Lucia

 Altro 
 Classe LCA'''